Белоцерковский сельский совет:
 Белоцерковский сельский совет — входит в состав Великобагачанского района Полтавской области Украины
 Белоцерковский сельский совет — входит в состав Куйбышевского района Запорожской области Украины
 Белоцерковский сельский совет — входит в состав Пирятинского района Полтавской области Украины